Die Reklame ist der Titel folgender Zeitschriften

* Die Reklame. Zeitschrift für das Propaganda-, Annoncen-, Plakat-, Offerten-, Adressen-, Ausstellungs- und Zeitungswesen, 1891 bis 1900 bei Exner in Berlin erschienenes Fachblatt
 Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. Fachblatt für das gesamte Werbewesen, 1919 bis 1933 in Berlin herausgegebenes Werbeperiodikum